Sint-Henricuskerk (Amersfoort)
Sint-Henricuskerk (Clinge)
Sint-Henricuskerk (Merelbeke)
Sint-Henricuskerk (Torhout)
Sint-Hendrikskerk (Woluwe)
Sint-Henricuskerk (Zilverberg)

Henricuskerk